Ово је неисцрпна листа значајних антивирусних софтвера и софтвера за интернет заштиту, према њиховој платформи (нпр. десктоп и сервер, мобилна, итд) и њиховим оперативним системима (нпр. Windows, OS X, Линукс, Соларис, Андроид, iOS, Убунту Додир, Windows Phone, итд).

Легенда 
Израз "скенирање на-захтев" се односи на могућност вршења ручног скенирања (од стране корисника) целокупног рачунара/уређаја, док се "скенирање по приступу" односи се на способност производа да аутоматски скенира сваку датотеку у том окружењу и/или касније је модификује.

Израз "КлаудАВ" се односи на способност производа да аутоматски врши скенирање на клауду.

Термин "Безбедност Имејла" се односи на заштиту електронске поште од вируса и малвера, док се "АнтиСпам" односи на заштиту од спама, скама и напада пецања.

Термин "Веб заштита" обично укључује заштиту од: заражених и злонамерних веб-адреса, пецачких сајтова, онлајн заштиту идентитета (приватности) и онлајн банкарску заштиту.

Многи антивирусни производи користе "антивирус мотор трећег лица", то значи да је антивирусни мотор направљен од стране неког другог произвођача, међутим малваре потпис и/или други делови производа могу (или и не морају) да буду урађени од самог власника производа.

Десктоп рачунари и сервери

Windows

ОС ИX

Линукс

Соларис

ФриБСД

Мобилни уређаји, паметни телефони и Таблични рачунари

Андроид (оперативни систем)

иОС

Windows Телефон 
Ова листа искључује Windows Телефон 7 и Windows Телефон 8, јер они не подржавају покретање програма заштите.

Симбијан

Блекбери

Види још 

 Антивирусни софтвер
 Списак рачунарских вируса
 Заштита на интернету

Референце

Спољашње везе 
 
 The Best Antivirus for 2015 PCMag.com
 Android antivirus comparison  Blogiapps
 Techspree.in